Toponímia:
 Girona, ciutat capital de la comarca del Gironès (Catalunya)
 Comtat de Girona, comtat al sud del Pirineu després de la conquesta franca del territori l'any 785
 Pla de Girona, plana natural que forma part de la plana selvatana, a la confluència dels rius Onyar, Güell, Galligants i Ter
 Província de Girona, demarcació administrativa amb capital a Girona que aglutina 235 municipis al nord-est de Catalunya
 Riu Girona, a la Marina Alta (País Valencià)
 Vescomtat de Girona
 Organitzacions:
 Bisbat de Girona, divisió administrativa de l'església catòlica a Catalunya, depenent de l'Arquebisbat de Tarragona
 Escuderia Girona
 Girona Futbol Club, club de futbol de la ciutat de Girona 
 Universitat de Girona, universitat pública catalana amb seu principal a la ciutat de Girona
 Miscel·lània:
 Girona (Rusiñol), pintura a l'oli sobre tela realitzada pel pintor barceloní Santiago Rusiñol l'any 1896
 La Girona, galió espanyol
 Manuel Girona, diversos personatges
 Maria Girona i Benet (Barcelona, 1923 - 2015), pintora, gravadora i activista cultural